Kasza Lajos (1920–) állatorvos
 Kasza Lajos (1950–) üzletember

Jegyzetek